L'Open de Dayton 2011 est l'édition 2011 de l'Open de Dayton qui se déroule à Dayton du 10 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Aurangzeb Mehmund.

Alister Walker l'emporte en finale face à Yasir Butt issu des qualifications.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Dayton
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en novembre 2011
Squash en 2011